Thai kan syfta på:

 Thailand, ett land i sydostasien
 Thailands historia, Thailands historia från 900-talet till idag
 Thailands flygvapen, en gren inom den thailändska försvarsmakten
 Thai, det officiella språket i Thailand
 Thailändska alfabetet
 Thai, ett block i Unicode
 Thai, den dominerade etniska gruppen i Thailand
 Thai Airways, ett flygbolag från Thailand
 Thaiboxning, en thailändsk kampsport
 Thailändskt schack, den thailändska versionen av schack, se Makruk
 Thaimassage, en massageform som främst utövas i Thailand
 Thailändska paviljongen, en byggnad till minne av den thailändske kungen Chulalongkorns besök
 Thailändska solkalendern, en variant av den buddhistiska lunisolarkalendern